Pachnidło
 Pachnidło (film)
 Pachnidło (serial telewizyjny)